Чемпионат Эстонии по футболу 1927 — седьмой независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом в пятый раз стал «Спорт».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1927
Футбол в Европе в 1927 году
1920-е годы в Эстонии